Radu Albot var regerande mästare, men förlorade i den första omgången mot Jack Sock.

Reilly Opelka vann titeln efter att ha besegrat Yoshihito Nishioka med 7–5, 6–7(4–7), 6–2 i finalen.

Seedning

 Nick Kyrgios (Drog sig ur)
 Milos Raonic (Semifinal)
 Taylor Fritz (Första omgången)
 Reilly Opelka (Mästare)
 John Millman (Första omgången)
 Ugo Humbert (Semifinal)
 Adrian Mannarino (Första omgången)
 Radu Albot (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Cameron Norrie (Kvalificerad)
  Taro Daniel (Drog sig ur)
  Paolo Lorenzi (Första kvalomgången)
  Alex Bolt (Första kvalomgången)
  Daniel Elahi Galán (Första kvalomgången, Lucky loser)
  Emilio Gómez (Kvalificerad)
  Danilo Petrović (Första kvalomgången)
  Denis Istomin (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)

Kvalificerade
  Cameron Norrie
  Ernests Gulbis
  Noah Rubin
  Emilio Gómez

Lucky losers
  Bernard Tomic
  Denis Istomin
  Stefan Kozlov
  Daniel Elahi Galán

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2020 – Singel
Delray Beach Open 2020 – Singel